Sveta liga se može odnositi na may refer to:

 Sveta liga (1495.) ili "Mletačka liga", savez nekolicine protivnika francuske prevlasti u Italiji. Organizirao ju je papa Aleksandar VI.
 Cambraijska liga, protumletački savez, čiji su članovi bili francuski kralj Luj XII., sveti rimski car Maksimilijan I., španjolski kralj Ferdinand I. Stvorio ju je papa Julije II.
 Sveta liga (1538.), kratkovjeki savez kršćanskih država kojeg je organizirao papa Pavao III. na požurivanje Mletačke Republike
 Sveta liga  (1571.), savez kojeg je organizirao papa Pio V., a uključivao je skoro sve glavne kršćanske pomorske države na Sredozemlju
 Sveta liga  (1684.), savez kojeg je pokrenuo papa Inocent XI., a činile su ga Sveto Rimsko Carstvo, Mletačka Republika i Poljska.
 Sveta liga  (1717.), ad hoc savez kojeg je organizirao papa udruživši Papinsku Državu s Portugalom, Mletačkom Republikom i Maltom protiv Turskog Carstva. Sve je rezultiralo Matapanskom bitkom
 jedna od Katoličkih liga